Vietnámi városok listája

Az öt központilag ellenőrzött önkormányzat:

Legnagyobb tartományi városok tartományi kormányzat alatt:

Galéria

Fordítás

Jegyzetek 

 
Települések listái országok szerint